Krstac je lahko:
 Krstac, Lučani (Srbija)
 Krstac, Sjenica (Srbija)
 Krstac, Črna gora